Die 7. Handball-Europameisterschaft der Männer fand vom 26. Januar bis zum 5. Februar 2006 in der Schweiz statt. Europameister wurde erstmals Frankreich, Titelverteidiger Deutschland erreichte nur den fünften Platz. Gastgeber Schweiz schied bereits nach der Vorrunde aus, die österreichische Nationalmannschaft konnte sich nicht für die EM qualifizieren.

Begleitet wurde das Handballgroßereignis von 500 Aktiven und Offiziellen, 600 Journalisten und etwa 185.000 Zuschauern.

Teilnehmer

Austragungsorte 
 St. Gallen – Kreuzbleiche (4.500 Plätze)
 Basel – St. Jakobshalle (8.500 Plätze)
 Bern – Wankdorfhalle (3.100 Plätze)
 Sursee/Luzern – Stadthalle (3.500 Plätze)
 Zürich – Hallenstadion (11.500 Plätze)

Vorrunde 
Die drei Ersten jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte in der Kreuzbleiche, St. Gallen.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in der St. Jakobshalle, Basel.

Gruppe C 
Die Gruppe C spielte in der Stadthalle Sursee in Sursee/Luzern.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in der Wankdorfhalle, Bern.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden in der Kreuzbleiche, St. Gallen, und der St. Jakobshalle, Basel, statt. Aus den zwölf Teams aus der Vorrunde wurden zwei Gruppen gebildet. In der Gruppe I spielten die ersten Drei der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten Drei der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht hatten. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe rückten ins Halbfinale vor, die Dritten spielten die direkte Qualifikation für die Handball-Europameisterschaft 2008 in Norwegen aus.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I wurden in der St. Jakobshalle in Basel ausgetragen.

Gruppe II 
Die Spiele der Gruppe II wurden in der Kreuzbleichhalle in St. Gallen ausgetragen.

Finalrunde 
In der Finalrunde wurden alle Spiele in der größten Halle, dem Hallenstadion Zürich, ausgetragen.

Spiel um Platz 5 

Damit hat sich Deutschland direkt für die Handball-Europameisterschaft 2008 in Norwegen qualifiziert.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Torschützenliste 

FT – Feldtore, 7m – Siebenmeter

Allstar-Team

Mannschaftskader

Europameister: Frankreich 

Trainer: Claude Onesta

Zweiter Platz: Spanien 

Trainer: Juan Carlos Pastor

Dritter Platz: Dänemark 

Trainer: Ulrik Wilbek

Fünfter Platz: Deutschland 

Trainer: Heiner Brand

Weblink 
 Turnier auf eurohandball.com

2006
Handballveranstaltung 2006
Handballwettbewerb in Basel
Sportveranstaltung in Bern
Sportveranstaltung im Kanton Luzern
Sportveranstaltung im Kanton St. Gallen
Handballwettbewerb in Zürich